Midichloria mitochondrii — вид грам-негативних протеобактерій порядку Rickettsiales, єдиний у родині Midichloriaceae.

Опис 
Грамнегативні, неспороутворюючі, паличкоподібні бактерії, завдовжки 1,2 мкм, завтовшки 0,45 мкм. Вперше виявлені у 2004 році у клітинах яєчників самиць кліщів Ixodes ricinus та Ixodes uriae. Ці бактерії знайдено в мітохондріях клітин-господарів — властивість, яка ніколи не спостерігалася в жодному іншому симбіонті тварин. Ймовірно, бактерії Midichloria живляться мітохондріями, в яких вони паразитують, використовуючи їх як джерело енергії або молекул для розмноження.

Назва 
Назва роду Midichloria походить від мідіхлоріан — вигаданих мікроскопічних організмів, які є джерелом Сили у фантастичному Всесвіті «Зоряних воєн».

Геном 
Геном M. mitochondrii секвенований у 2011 році міжнародною командою дослідників з університетів Сіднея, Валенсії, Павії і Мілана.

Геном становить 1,2 млн пар основ і він, за більшістю характеристик, дуже схожий на геном інших Rickettsiales, за двома помітними винятками; геном М. mitochondrii містить набори генів для синтезу джгутика та цитохрому cbb3-оксидази.

Філогенія

Примітки

Посилання 
 
 
 Lo N, Beninati T, Sacchi L, Bandi C (2006b). An alpha-proteobacterium invades the mitochondria of the tick Ixodes ricinus. In Insect Symbiosis II, edited by K. Bourtzis and T. Miller, CRC Press Boca Raton.
 

Alphaproteobacteria
Бактерії, описані 2006